Михаи́л Серге́евич Коляда́ (род. 18 февраля 1995 года, Санкт-Петербург, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании. Бронзовый призёр чемпионата мира (2018), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017, 2018), бронзовый призёр финала Гран-при (2017), трехкратный чемпион России (2017, 2018, 2021) и трёхкратный вице-чемпион России (2016, 2019, 2022), серебряный призёр (2017) и победитель (2021) мирового командного чемпионата, чемпион России среди юниоров (2013). Заслуженный мастер спорта России.

По состоянию на 23 января 2022 года занимает 20-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Михаил Коляда родился в Санкт-Петербурге в феврале 1995 года. С пяти лет начал заниматься фигурным катанием, его первым тренером стала Валентина Чеботарёва. В 2020 году Коляда перешел в группу к Алексею Мишину. 19 июля 2019 года вступил в брак с бывшей венгерской фигуристкой, выступающей в парном катании, Дарьей Беклемищевой.

До Олимпийских игр 
В 2013 году он выиграл первенство России среди юниоров и выступал на национальном чемпионате в Сочи. Получил право выступить на юниорском чемпионате мира в Милане, где был лучшим из европейских фигуристов-одиночников.

В олимпийский сезон он был неплохо подготовлен и уверенно выступал на чемпионате России и после короткой программы шёл на 6-м месте, но в произвольной был вынужден прекратить соревнования из-за сломавшегося крючка для шнуровки коньков. В следующем сезоне Михаила вновь постигла неудача. В ноябре 2014 года он был заявлен на этап серии Гран-при, однако в августе получил тяжёлую травму на тренировке. После обследования врачи диагностировали перелом лодыжки. Лишь в конце марта он выступил на турнире в Валь-Гардене, который выиграл.

Новый сезон Михаил начал в Братиславе на Мемориале Непелы и лидировал после короткой программы. Однако, ему не хватило опыта, и по сумме баллов Михаил стал вторым. В ноябре он заменил закончившего карьеру Артура Гачинского на этапе серии Гран-при в Москве. Его выступление на этом турнире получилось достаточно удачным. Михаил оказался в середине таблицы и улучшил свои достижения в сумме и произвольной программе. В конце декабря на национальном чемпионате Михаил уверенно занял второе место, успешно отобравшись на Чемпионаты Европы и Мира.

Допустив на чемпионате Европы в Словакии одно падение и ошибку на прыжках, после короткой программы занимал лишь 9 место. Но 3 место за произвольную программу переместило его на 5 строчку в общем зачёте среди мужчин-одиночников. На чемпионате мира, проходившем в американском городе Бостон, сенсационно занял 4-е место. При этом он превзошёл все свои прежние спортивные достижения.

Новый сезон 2016/17 для Михаила начался не очень удачно. По рекомендации Федерации фигурного катания России была оставлена старая короткая программа. Основной задачей сезона стало стабильное исполнение второго четверного прыжка в произвольной программе. Первым стартом стал II этап Кубка Санкт-Петербурга, где Михаил занял первое место, несмотря на ошибки в прыжках. На следующем турнире Finlandia Trophy, к которому Михаил также не был полностью готов, он занял лишь четвёртое место, не сумев чисто выполнить новый элемент — четверной сальхов. В начале ноября Михаил выступал на домашнем этапе Гран-при в Москве, где остановился в шаге от пьедестала, при этом он улучшил своё прежнее достижение в короткой программе. В конце ноября российский фигурист принял участие в этапе Гран-При: NHK Trophy, где стал лишь пятым. На этом турнире Михаил первым из российских мужчин-одиночников попытался исполнить сложнейший из прыжков — четверной лутц на международных соревнованиях, но допустил недокрут в четверть оборота и падение.

В конце декабря на национальном чемпионате Михаил впервые стал чемпионом России. В конце января российский одиночник выступал в Остраве на европейском чемпионате и впервые занял призовое место. В конце марта он выступил на мировом чемпионате в Хельсинки, где фигуристу удалось занять место в восьмёрке лучших одиночников мира. При этом он завоевал для своей страны два места на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее. Через три недели после этого фигурист был отправлен на командный чемпионат мира, где выступил очень прилично. В свою копилку он добавил серебряную медаль командного чемпионата и улучшил все свои прежние спортивные достижения.

Олимпийский сезон 
Новый олимпийский сезон российский фигурист начал в Братиславе, где на турнире Мемориал Ондрея Непелы, он финишировал с золотой медалью. В начале октября принял участие в Эспоо, на Трофее Финляндии, где финишировал рядом с пьедесталом. Через три недели он выступил в серии Гран-при на домашнем этапе, где улучшил своё прежнее достижение в произвольной программе и финишировал с бронзой. Через две недели фигурист выступил на китайском этапе серии Гран-при в Пекине, где в сложной борьбе финишировал победителем. При этом ему удалось улучшить своё прежнее достижение в короткой программе. Это позволило ему пройти в финал Гран-при. На самом Финале в Нагое спортсмен выступил удачно и занял третье место. Ему удалось также улучшить своё прежнее достижение в сумме.

На национальном чемпионате в середине декабря в Санкт-Петербурге Михаил выступал уверенно и удачно и во второй раз стал чемпионом. В Москве на Чемпионате Европы Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль — это второй его пьедестал на континентальном первенстве.

В начале февраля, ещё до открытия Олимпийских игр в Южной Корее, Михаил начал соревнования в командном турнире. В Командном турнире Михаил неудачно выступил в короткой программе, финишировал только восьмым. В произвольной программе был вторым. Михаил в составе команды атлетов-олимпийцев из России завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях. В середине февраля в Корее на личном турнире Олимпийских игр российский одиночник выступил не без ошибок и замкнул восьмёрку лучших фигуристов.

На чемпионате мира в Милане Михаил блестяще выступил в короткой программе (100,08 баллов) и менее удачно в произвольной. По итогам чемпионата мира Михаил занял 3 место и завоевал бронзовую медаль.

Сезон 2018—2019 
По окончании олимпийского сезона фигурист продолжил свои выступления. Сезон начался неудачными выступлениями на этапах Гран-При. На Чемпионат России 2019 Михаил поехал прямиком из больницы после обострения синусита. Болезнь не позволила выступить в полную силу, но фигурист смог отобраться на следующие старты и стал вице-чемпионом России того года.

На Чемпионате Европы 2019 после короткой программы Михаил лидировал, обходя семикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса, но неудачная произвольная программа отбросила спортсмена лишь на пятое итоговое место. На Чемпионате мира 2019 спортсмен финишировал шестым — лучший результат среди россиян.

Сезон 2019—2020 
Михаил готовился к началу сезона, но единственные выступления на прокатах сборной оказались неудачными. В конце сентября 2019 года тренер фигуриста Валентина Чеботарёва заявила, что он пропустит первую часть сезона из-за проведения операции по лечению синусита. Приступить к тренировкам Михаил смог только уже в 2020 году.

Сезон 2020—2021 
Летом 2020 года Михаил перешёл тренироваться в группу к Алексею Николаевичу Мишину. После пропущенного сезона первым стартом для Михаила стал третий этап Кубка России, где он взял золото, обойдя своих соотечественников. Это позволило ему отобраться на один из главных стартов сезона — Чемпионат России. После этого Михаил Коляда одержал победу на турнире в Минске. В ноябре состоялся первый международный старт для спортсмена за последние полтора года — этап Гран-При Rostelecom Cup, где Михаил вновь финишировал первым. До Чемпионата России 2021 планировался ещё один старт, однако Михаил был вынужден его пропустить из-за болезни.

На Чемпионате России Михаил выступил успешно, что позволило ему взять третий для себя титул чемпиона России. Отрыв от второго места составил более 30 баллов. Победа дала спортсмену путёвку на Чемпионат мира 2021.

Также Михаил выступил на Кубке Первого канала. Его команда заняла второе место, в произвольной программе Михаил прыгнул три четверных прыжка, однако совершил степ-аут на четверном сальхове, затем исполнил два чистых четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным. Следом шёл турнир в Голландии, где фигурист снова одержал победу.

Выступления на Чемпионате мира в Стокгольме не были идеальными, Михаил занял итоговое пятое место, но этот результат, с учётом выступления одногруппника Евгения Семененко, позволил вернуть три квоты для мужчин на следующий чемпионат мира и на предстоящие Олимпийские игры.

Михаил Коляда выиграл золотые медали всех турниров, где участвовал в этом сезоне, за исключением Чемпионата Мира. Кроме того, он вошёл в состав сборной на Командный чемпионат мира 2021, где в произвольной программе занял третье место, получил за прокат 180.72 балла, улучшив свой результат в сезоне.Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира.

Сезон 2021—2022 
Олимпийский сезон начался с выбора программ. На контрольных прокатах в Челябинске Михаил катал короткую программу под композицию «Памяти Карузо», но уже в октябре на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy представил программу под музыку Чайковского из балета «Щелкунчик», которую поставил Илья Авербух. Чистого проката в короткой программе у фигуриста не получилось. Михаил прыгнул тройной сальхов, упал с четверного тулупа и не смог прикрепить к нему второй прыжок, в результате чего остался без каскада, исполнил тройной аксель и по результатам короткой программы стал третьим, набрав 82.75 балла. В произвольной программе на музыку к «Списку Шиндлера» Коляда исполнил три четверных прыжка, по результатам двух программ завоевал серебряную медаль турнира, получив за произвольный прокат 174.23 балла и 256.98 за обе программы.

В ноябре Михаил Коляда завоевал серебряную медаль третьего этапа серии Гран-при Gran Premio d’Italia. В короткой программе исполнил каскад четверной сальхов-тройной тулуп, упал с четверного тулупа из-за недокрута, но выполнил тройной аксель, занимал промежуточное четвёртое место с 92.30 баллами. В произвольной программе фигурист заявил три четверных прыжка: сольный четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной тулуп, идеально исполнил каскад и допустил ошибки при исполнении сольных . Непрыжковые элементы судьи оценили на четвёртый уровень сложности, и поставили за прокат 181.25 балла. По результатам произвольной программы Михаил Коляда расположился на второй строчке турнирной таблицы, и получил серебряную медаль турнира с результатом 273.55 балла, уступив только Юма Кагияма из Японии, поднявшемуся на верхнюю позицию после седьмого места в короткой программе. 

В декабре выступил на чемпионате России, где завоевал серебряную медаль. В короткой программе исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной тулуп и сделал бабочку на тройном акселе и с результатом 94,26 балла занимал промежуточное пятое место. В произвольной программе выполнил программу без падений, но прыгнул тройной тулуп вместо заявленного четверного, а также исполнил лишь двойной сальхов в конце программы и получил 189,44 балла. По сумме баллов за обе программы получил 283,70 балла, занял первое место по произвольной программе и став вторым в общем зачёте, уступив Марку Кондратюку 0,67 балла. 

В январе должен был выступать на чемпионате Европы, но снялся из-за травмы, его заменил Андрей Мозалёв. 

По решению Федерации фигурного катания на коньках России Михаил Коляда вошёл в состав сборной российской олимпийской команды фигуристов. 25 января было объявлено, что фигурист пропустит Зимние Олимпийски игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус, его заменил Евгений Семененко.

Программы

Спортивные достижения

Подробные результаты

Образование 
Коляда в 2016 году закончил бакалавриат Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге и поступил в магистратуру, которую закончил через два года.

Примечания

Ссылки 
  на сайте fskate.ru
 

Фигуристы России
Мастера спорта России
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы мира по фигурному катанию